Forsythe är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Edwin B. Forsythe (1916–1984), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för New Jersey
 John Forsythe (1918–2010), amerikansk skådespelare
 William Forsythe, flera personer
 William Forsythe (koreograf) (född 1949), amerikansk dansare och koreograf
 William Forsythe (skådespelare) (född 1955), amerikansk skådespelare

Se även 
 Forsyth (efternamn)

Skotska efternamn